

Događaji 
 Demetrije III. Eukaer (dinastija Seleukovići) dolazi na vlast

Rođenja

Smrti